María Rostworowski Tovar de Diez Canseco (1915-2016) – peruwiańska historyk i badaczka kultur andyjskich, pochodzenia polskiego. 
 Maria Rostworowska (1949-2018) – polska tłumaczka i pisarka.